Emma de Laval peut désigner :

 Emma de Laval, épouse de Guy III de Laval († ~1130/1142 pour Guy III) ;
 Emma de Laval († 1190 ou apr.), leur fille, abbesse de Ronceray ;
 Emma de Laval, épouse de Guy IV de Laval (fils de Emma de Laval et de Guy III),  fille de Renaud (de Dunstanville ?) earl de Cornouailles et de sa femme Beatrice FitzWilliam ;
 Emma de Laval († ), deuxième femme de Mathieu II de Montmorency, fille de Guy V de Laval et d'Avoise de Craon.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique